Berothidae är en familj av insekter. Berothidae ingår i ordningen nätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Berothidae 122 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Berothidae